Moneda Bicentenario puede referirse a:

Moneda Bicentenario de 1 kg de México, moneda de oro conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de México;
Monedas Bicentenario de 37,5 g de México, monedas de oro conmemorativas del Bicentenario de la Independencia de México;
Moneda Bicentenario, edificio del gobierno de Chile en construcción en Santiago.

Referencias